Летние Паралимпийские игры 1984 прошли в два этапа. Первый этап прошёл в Нью-Йорке (США), второй — в Сток-Мандевилле (Великобритания). На соревнования в общей сложности приехало 2900 спортсменов, которые разыграли около 600 комплектов наград. Проведение соревнований в разных странах было обусловлено финансовыми трудностями и противоречиями между спортивными федерациями инвалидов.

Эти игры официально назывались «Международные игры для инвалидов».

Итоговый медальный зачёт

Виды спорта 
 Стрельба из лука;
 лёгкая атлетика;
 боче;
 велоспорт;
 конный спорт;
 футбол 7-на-7;
 дартс;
 голбол;
 лон-боулинг ();
 пауэрлифтинг;
 пулевая стрельба;
 снукер;
 плавание;
 волейбол;
 настольный теннис;
 тяжёлая атлетика;
 баскетбол среди спортсменов-колясочников;
 фехтование среди спортсменов-колясочников;
 реслинг.

Талисман 
Талисманом паралимпийских игр 1984 года в США стал Дэн Д. Лайон, придуманный учителем рисования Марианной Макграт Хиггинс.

См. также 
 Летние Олимпийские игры 1984
 Зимние Паралимпийские игры 1984
 Дефлимпийские игры

Примечания 

Комментарии

Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Международные спортивные соревнования в Великобритании
Спорт в США в 1984 году
Спорт в Великобритании в 1984 году
Июнь 1984 года
Июль 1984 года
Летние Паралимпийские игры